Хёрбранц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц.  . Официальный код  —  80218.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Хеле (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 АПС занимает 7 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга